Национа́льная коали́ция, или Коалиционная партия (, сокращённо Kok.), часто просто Ко́коомус (; , сокращённо Saml.) — правоцентристская финская партия. Коалиционная партия в настоящее время является третьей по величине партией Финляндии по количеству депутатов. Председателем партии является Петтери Орпо. Коалиционная партия имеет трех избранных представителей в Европейском парламенте.

Партия победила на парламентских выборах 2011 года, однако на парламентских выборах 2015 года и парламентских выборах 2019 года занимала третье место.

Исторические сведения 
Образовалась после гражданской войны в Финляндии в 1918 году в результате объединения меньшинства Партии младофиннов с большинством , стоявших на промонархических позициях; республиканские крылья тех же партий создали Национальную прогрессивную партию.
 См. также

Результаты парламентских выборов

Текущие события, внутрипартийные выборы 
С 2004 по июнь 2014 года председателем партии был Юрки Катайнен (род. 1971), с 2007 года занимавший должность министра финансов Финляндии, а с 22 июня 2011 года — премьер-министра Финляндии.

В начале марта 2011 года в Хельсинки прошла встреча консервативных лидеров ЕС, на которой Юрки Катайнен выполнял обязанности хозяина мероприятия; присутствовали председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Финские оппозиционные силы обвинили Катайнена в желании поднять свой рейтинг под предлогом встречи европейских лидеров.

15—17 июня 2012 в Рованиеми прошёл очередной съезд партии. Председателем партии был переизбран Юрки Катайнен, его заместителями были избраны ,  и Хенна Вирккунен.

Результаты опроса, проведённого в июле 2013 года среди членов партии, показали, что четвёртая их часть недовольна деятельностью председателя. 5 апреля 2014 года Катайнен заявил о том, что на съезде Коалиционной партии в июне не будет видвигать свою кандидатуру на пост председателя и, соответственно, покинет пост премьер-министра после выборов нового партийного лидера.

14 июня новым председателем партии был избран Александр Стубб.

11 июня 2016 года новым председателем партии избран министр внутренних дел Петтери Орпо. 9 июня 2018 года на партийном съезде в Турку он был переизбран на этот пост.

Организационная структура 
Национальная коалиция состоит из районов, районы из коммунальных организаций.

Высший орган — партийная конференция (puoluekokous), между партийными конференциями — партийное правление (puoluehallitus), исполнительные органы — партийный президиум (puheenjohtajisto) и партийный секретариат (puoluetoimisto), высшие должностные лица — председатель партии (puolueen puheenjohtaja), заместители партийного председателя (puolueen varapuheenjohtajat), партийный секретарь (puoluesihteeri).

Районы
Районы соответствуют старым одномандатным округам.

Высший орган района — районная конференция (piirikokous), между районными конференциями — районное правление (piirihallitus), исполнительный орган района — районный секретариат (piiritoimisto).

Коммунальные организации
Коммунальные организации соответствуют городам и коммунам.

Высший орган коммунальной организации — общее собрание коммунальной организации (kunnallisjärjestön kokous), между общими собраниями коммунальной организации — правление коммунальной организации (kunnallisjärjestön hallitus).

См. также 
 Сетяля, Эмиль Нестор

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Устав Коалиционной партии
 Статья на официальном сайте МИД Финляндии

Политические партии Финляндии
Либерально-консервативные партии
Политические партии, основанные в 1918 году